Bruxelles () se poate referi la:
 Regiunea Capitalei Bruxelles/Brussel;
 Orașul și comuna Bruxelles/Brussel;
 Orașul Bruxelles/Brussel;
 Gara Bruxelles-Sud;
 Gara Bruxelles-Central;
 Gara Bruxelles-Nord;
 Gara Bruxelles/Brussel-Schuman;